Der Renault Talisman ist ein Pkw-Modell des französischen Automobilherstellers Renault. Er wurde als viertürige Stufenhecklimousine und als fünftüriger Kombi angeboten und wird der Mittelklasse zugeordnet. Renault selbst spricht von der gehobenen Mittelklasse.

Geschichte 
Die Baureihe wurde im September 2015 auf der IAA in Frankfurt am Main vorgestellt und war ab Februar 2016 im Handel erhältlich.
Der Talisman wurde im Renault-Werk in der französischen Stadt Douai produziert. Er nutzt die „Common Module Family“ (CMF) der Renault-Nissan-Allianz. Diese erlaubt, Fahrzeuge verschiedener Marktsegmente basierend auf wiederverwendeten Komponenten aufzubauen. Das Fahrzeug teilt sich große Module mit dem Renault Espace.

Im Februar 2020 kündigte Renault an, dass der Talisman im Sommer 2020 optisch überarbeitet wird.
In mehreren Ländern wie Österreich oder Italien wurde ab dem Facelift nur noch die Kombi-Version Grandtour angeboten. Die Produktion der Baureihe wurde Ende Februar 2022 ohne Nachfolgemodell beendet.

Seit 2016 wird der Renault Talisman in Korea als Samsung SM6 angeboten, während der Samsung SM7 zwischen 2012 und 2016 nach China als Renault Talisman exportiert wurde.

Technische Daten 
Zu Beginn waren drei Diesel- und zwei Benzinmotoren erhältlich. Die drei Dieselmotoren leisten 81, 96 oder 118 kW, die beiden Ottomoren 110 oder 147 kW. Die Benziner und der stärkste Diesel wurden nur in Verbindung mit einem Doppelkupplungsgetriebe mit sechs (beim Dieselmotor) bzw. sieben (Ottomotoren) Schaltstufen angeboten. Nur beim kleinen und mittleren Diesel konnte der Kunde zwischen Schalt- und Automatikgetriebe wählen.

Ottomotoren

Dieselmotoren

Ausstattung 
Der Talisman konnte in fünf verschiedenen Ausstattungslinien bestellt werden:

Life 
In dieser Grundausstattung bietet der Talisman eine zwei-Zonen-Klimaautomatik, Keycard Handsfree, und eine Einparkhilfe hinten.

Zen 
Identisch zu „Life“ bis auf Details der Farbgebung.

Business 
Wie „Zen“, aber mit Zusatzausstattung.

Intens 
Zusätzlich zu Life bietet der Talisman vor allem mehr Assistenzsysteme:
 Einparkhilfe vorne
 Fernlichtassistent
 Spurhalteassistent
 Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitswarner
Dazu kommen Voll-LED-Scheinwerfer inklusive Abbiegelicht und Voll-LED-Rückleuchte sowie Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer. Im Bereich Infotainment bringt der Talisman einen 22 cm Touchscreen mit, der hochformatig den oberen Teil der Mittelkonsole einnimmt. Dieser bietet eine weitgehende Personalisierung sowohl der Infotainment-Funktionen, als auch eine Speicherung von Sitz- und Spiegelpositionen.

Initiale Paris 
Die höchste Ausstattungslinie nennt Renault „Initiale Paris“. Zusätzlich zu „Intens“ bietet der Talisman weitere Assistenzsysteme:
 Einparkhilfe 360 Grad
 Notbremsassistent
 Rückfahrkamera
 Abstandsassistent
 Totwinkelwarner
 Head-Up-Display
Ferner sind bei „Initiale Paris“ unter anderem Nappaledersitze, Komfortkopfstützen, Massagesitze und ein Nappalederlenkrad enthalten. Dazu kommt ein Adaptives Fahrwerk und eine dynamische Allradlenkung (4-Control), die in dieser Fahrzeugklasse eine Besonderheit darstellt.

Der Fahrer kann verschiedene Fahrmodi wählen (Comfort, Sport, Eco, Neutral sowie ein individuell definierbarer Modus), bei denen das Ansprechverhalten des Motors, die Servounterstützung der Lenkung, die Klimaautomatik und die adaptiven Dämpfer des Fahrwerks angepasst werden.

Grandtour 
Ein paar Monate nach der Limousine wurde am 11. Juni 2016 auch die Grandtour genannte Kombiversion des Talisman auf den Markt gebracht. Für den Grandtour wird ein Kofferraumvolumen von 572 Litern angegeben, das auf 1700 Liter erweitert werden kann.
Damit ist das nicht erweiterte Kofferraumvolumen geringfügig kleiner als das der Limousine, für die 608 Liter angegeben werden.

Zulassungszahlen 
Von 2015 bis einschließlich Dezember 2022 wurden in Deutschland insgesamt 17.975 Renault Talisman neu zugelassen. Davon wurden 33 Fahrzeuge bereits 2015, also vor dem offiziellen Verkaufsstart zugelassen.

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise 

Limousine
Kombi
Talisman